Никола́й Фёдорович Дми́триев (9 марта 1933, Москва — 12 августа 1948) — советский художник.

Биография 
Родился в семье художников по текстилю.
Начал рисовать в 1939 году.

С 1947 года увлёкся работой в технике акварели. Г. С. Верейский прислал Николаю книгу-альбом «Рисунки В. А. Серова» с надписью: «Будущему художнику Коле Дмитриеву».

В 1948 году Коля был переведён в третий класс Московской средней художественной школы имени В. И. Сурикова (МСХШ), где он учился два года у педагога Антонины Петровны Сергеевой, ученицы В. А. Серова.

За два месяца в деревне Репинка Калининской (ныне Тверской) области создал около 150 акварелей (преимущественно пейзажей) и рисунков.

Николай Дмитриев погиб в результате несчастного случая на охоте (ружье товарища Димы якобы само выстрелило Коле прямо в висок) 12 августа 1948 года в возрасте 15 лет и 5 месяцев. Расследование не проводилось. Возможность убийства не исключается.

Троюродная сестра - теннисистка и спортивный комментатор А. В. Дмитриева (Отец Николая Дмитриева, Фёдор Николаевич, был двоюродным братом В. В. Дмитриева.).

Племянник Николая Дмитриева — лингвист Алексей Гиппиус.

Примечания

Литература 
 «Ранний восход» — повесть Льва Кассиля о том, как жил, рос, воспитывался, учился и работал пионер Коля Дмитриев.

Ссылки 
 Биография Коли Дмитриева
 Акварели Коли Дмитриева

Умершие от огнестрельного оружия
Погибшие на охоте
Художники СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище